Gurk (gemeente), een gemeente in Oostenrijk
Gurk (rivier), een rivier in Oostenrijk